N3 (Frankrijk), een nationale weg in Frankrijk
 RN3 (Benin), een nationale weg in Benin
Route nationale 3 (Ivoorkust), een nationale weg in Ivoorkust
 Route nationale 3 (Madagaskar), een nationale weg in Madagaskar